Grassholm – isola del Galles
 Grassholm – isola della Georgia del Sud